Affermando di essere figlio di Gavril Radomir, nel 1040 si ribellò contro Michele IV il Paflagone, conquistando Tessalonica e autoproclamandosi zar. Associatosi il cugino Alusian di Bulgaria, fu da questi accecato e successivamente cadde nelle mani dei Bizantini.

Voci correlate 
 Rivolta di Peter Deljan

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Principi di Bulgaria
Zar dei Bulgari
Bulgaria (thema)